Rahnsbach ist ein Gewässername:

 Rahnsbach (Bleichenbach), linker Zufluss des Bleichenbachs (zur Nidder) im Stadtgebiet von Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen
 Rahnsbach (Steinlach), linker Zufluss der Steinlach im Gewerbegebiet nach Dußlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ransbach